Gräser steht für:

 Pflanzenarten, siehe Gras

Gräser oder Graeser ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Heinrich Gräser (1801–1879), deutscher Theologe und Politiker
 Andreas Graeser (1942–2014), Schweizer Philosoph
 August Gräser (1877–1961), deutscher Beamter und Politiker
 Camille Graeser (1892–1980), Schweizer Maler und Designer
 Erdmann Graeser (1870–1937), deutscher Schriftsteller
 Ernst H. Graeser (1884–1944), deutscher Maler
 Ferenc Gräser (1892–1918), ungarischer Pilot
 Fritz-Hubert Gräser (1888–1960), deutscher General der Panzertruppe
 Gustav Gräser (Gustav Arthur Gräser; 1879–1958), deutsch-österreichischer Dichter
 Johann Heinrich Graeser (1774–1857), deutscher Ingenieur und Industriemanager

 Leopold Gräser (1869–1927), badischer Verwaltungsbeamter
 Luitgard Brem-Gräser (1919–2013), deutsche Psychologin
 Marcus Gräser (* 1964), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Norbert Graeser (* 1972), deutscher Sänger, Musiker und Liedtexter
 Patrick Gräser (* 1969), deutscher Schauspieler
 Robert Gräser (1893–1977), deutscher Kakteenzüchter 
 Toni Gräser (* 1933), Schweizer Radrennfahrer
 Wolfgang Graeser (1906–1928), deutscher Musikforscher

Siehe auch:
 Gräßer
 Greser